Il singolare del torneo di tennis Cyclus Open de Tenis 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Óscar Hernández che ha battuto in finale Mariano Zabaleta 7-5, 7-66.

Teste di serie 

 Albert Montañés (primo turno)
 Alessio Di Mauro (quarti di finale)
 Stefano Galvani (secondo turno)
 Olivier Patience (secondo turno)

 Thiago Alves (primo turno)
 Assente
 Ricardo Mello (secondo turno)
 Óscar Hernández (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cyclus Open de Tenis 2007